Ранчо Вега има више значења:

 Ранчо Вега (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Вега (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику